Die neunte Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1973 in Jakarta in Indonesien statt. Sieger wurde unter der Leitung von Tahir Djide das Team aus Indonesien, welches gegen Dänemark im Finale mit 8:1 gewann.

Teams

Vorrunden

Europazone 
Dänemark und Schweden direkt für die europäische Endrunde qualifiziert.

Vorrundengruppe 1

Vorrundengruppe 2

Endrunde

Asienzone 
Titelverteidiger Indonesien direkt für die Finalrunde qualifiziert.

Australasien-Zone

Panamerikazone

Interzonenturnier

1. Runde

Halbfinale

Finale

Referenzen 
 
 
 Federball 14 (1973) (9), S. 9–10

1973
Badminton 1973
Badmintonwettbewerb in Jakarta